Vilnius ist:

 Vilnius, eine Stadtgemeinde in und gleichzeitig Hauptstadt von Litauen
 Bezirk Vilnius, der Namen des Bezirkes der Hauptstadt Litauens
 (3072) Vilnius, ein Asteroid des Hauptgürtels, der nach der litauischen Hauptstadt benannt wurde